Can Padró de Pagès, masia abandonada al municipi de Breda (la Selva) 
 Can Padró (Castellbell i el Vilar), construcció a Castellbell i el Vilar (el Bages) 
 Can Padró (Palau-solità i Plegamans), masia de Palau-solità i Plegamans (el Vallès Occidental) 
 Can Padró (Polinyà), masia al municipi de Polinyà (el Vallès Occidental) 
 Can Padró (Sentmenat), masia al municipi de Sentmenat (el Vallès Occidental) 
 Can Padró (Teià), casa al municipi de Teià (el Maresme)